

Збруя 
Шори (від сер.-в.-нім. geschirre — «упряж») — назва двох елементів кінської збруї:
 Шори — шорка з підтримувальними ременями (наритниками) та посторонками.
 Шори — інша назва наочників.
 Шорник — інша назва лимаря.

Географія 
 Шори (сори) — різновид солончаків.

Примітки